Cossanesi – abitanti di Cossano Belbo
Cossanesi – abitanti di Cossano Canavese